Bruine stompneusaap
 Gouden stompneusaap
 Myanmarese stompneusaap
 Tonkinstompneusaap
 Witmantelstompneusaap